Desa Cijulang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cijulang (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 106,81), Jawa Barat, 
 Desa Cijulang (administrativ by i Indonesien, lat -7,26, long 108,20), Jawa Barat, 
 Desa Cijulang (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 108,36), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar